Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Terry Addison e Colin Dibley 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Terry Addison /  Colin Dibley (finale)
 Robert Maud /  Andrew Pattison (primo turno)

 Nikola Pilić /  Allan Stone (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1973